Рётенбах:

 Рётенбах — коммуна в Швейцарии.
 Рётенбах — коммуна в Германии.
 Рётенбах — река в Германии.